

Musica
 Gelb – album del musicista tedesco Neuroticfish

Persone
 Howe Gelb – cantautore, musicista e produttore discografico statunitense 
 Ignace Jay Gelb – archeologo e studioso delle lingue orientali statunitense
 Nathan Gelb – scrittore statunitense